Дафина Димова Хаджидимова е българска лекарка. Родена е през 1907 година в София в семейството на революционера и политик Димо Хаджидимов и общественичката Александра Хаджидимова. Завършва медицина, след което работи главно в областта на микробиологията. Преподава в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. През 1949-1952 година е директор на Държавния контролен бактериологичен институт, днес Изпълнителна агенция по лекарствата. Умира през 1984 г.

Български лекари
Преподаватели в Софийския университет
Български микробиолози
Български бактериолози
Родени в София
Български учени от Македония
Български лекари от Македония